Flesh and Bone (« la chair et l'os » en français) peut faire référence à :

Bande dessinée 
 Flesh and Bones est une collection de Glénat Comics, créée en 2016

Cinéma 
 Flesh and Bone, un film américain réalisé par Steven Kloves en 1993

Télévision 
 Flesh and Bone, une série télévisée américaine diffusée sur Starz en 2015